Бохемија (-{Bohemia}-) је латински назив за Чешку (Бохемијску Чешку), област у централној Европи.

Бохемија такође може бити:
 Бохемија (званично Војводство Бохемија), назив Бохемијске Чешке од 870. до 1198. године
 Бохемија (званично Краљевина Бохемија), назив Бохемијске Чешке од 1198. до 1918. године
  (званично Провинција Немачка Бохемија)
 Бохемија, српска музичка група из Ниша

Види још 
 Чешка (вишезначна одредница)
 Бохемска, вишезначна одредница
 Бохимија (енглески: -{Bohemia}-), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк